ДАП:
 ДАП — договор по авторскому праву.
 ДАП — двунаправленная ассоциативная память, см. нейронная сеть Коско.
 ДАП — диффузное аксональное повреждение головного мозга.
 ДАП - Донецкий аэропорт

См. также